Desi (subcultuur), de benaming voor een subcultuur die je vindt bij de nieuwe generaties Zuid Aziaten
Desi (documentaire), een documentaire uit 2000 geregisseerd door Maria Ramos over de 11-jarige Desi
verkorte vorm van de voornaam Desiré